Sorg ist

ein Ortsname:
 Sorg (Creußen), Ortsteil der Stadt Creußen, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Sorg (Heinersreuth), Ortsteil der Gemeinde Heinersreuth, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Sorg (Kirchenthumbach), Ortsteil des Marktes Kirchenthumbach, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Sorg (Mistelgau), Ortsteil der Gemeinde Mistelgau, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Sorg (Obertrubach), Ortsteil der Gemeinde Obertrubach, Landkreis Forchheim, Bayern
 Sorg (Schwarzenbach am Wald), Ortsteil der Gemeinde Schwarzenbach am Wald, Landkreis Hof, Bayern
 Sorg (Speichersdorf), Ortsteil der Gemeinde Speichersdorf, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Sorg (Weidenberg), Ortsteil des Marktes Weidenberg, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Sorg (Weißenbrunn), Ortsteil der Gemeinde Weißenbrunn, Landkreis Kronach, Bayern
 Sorg (Wendelstein), Ortsteil des Marktes Wendelstein, Landkreis Roth, Bayern
 Ober-Sorg und Unter-Sorg, Ortsteile von Schwalmtal, Vogelsbergkreis, Hessen
 Schloss Smrčina (Schloss Sorg), Tschechien

ein Familienname:
 Anton Sorg (1430–1493), deutscher Buchdrucker und Übersetzer
 Bernhard Sorg (* 1948), deutscher Germanist
 Carola Sorg, eigentlich Marie Antoinette Caroline Sorg (1833–1923), religiöse elsässische Malerin kirchlicher Werke
 Eugen Sorg (* 1949), Schweizer Journalist und Buchautor
 Hans Sorg (* 1945), deutscher Unternehmer und Firmengründer (Omega Sorg)
 Johan Jacob Sorg, auch bekannt als Jean Jacques Sorg (1743–1821), bekannter elsässischer Maler
 Louis Aloise Barnabas Sorg (1823–1863), elsässischer Maler, Bruder der Carola Sorg
 Louis-Marie-Joseph Sorg (1791–1870), elsässischer Maler, Vater der Carola Sorg
 Manfred Sorg (* 1938), deutscher evangelischer Theologe
 Marcus Sorg (* 1965), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Margarete Sorg-Rose (* 1960), deutsche Komponistin, Dirigentin, Musikhistorikerin und Autorin
 Martin Sorg (* 1955), deutscher Biologe
 Oliver Sorg (* 1990), deutscher Fußballspieler
 Paul J. Sorg (1840–1902), US-amerikanischer Politiker
 Richard Sorg (* 1940), deutscher Sozialphilosoph  
 Sibylle Katharina Sorg (* 1965), deutsche politische Beamtin und Diplomatin
 Simon Sorg (1719–1792), deutscher Bildhauer 
 Susanna Hönig-Sorg (* 1939), österreichische Schriftstellerin
 Theo Sorg (1929–2017), deutscher evangelischer Landesbischof
 Vincent Sorg (* 1974), deutscher Musikproduzent

Siehe auch:

 Sorge (Begriffsklärung)
 Omega Sorg